Ста́рая Буа́ () — деревня в Кайбицком районе Татарстана. Расположена в 2 км от реки Кубня, в 35 км юго-западнее районного центра Больших Кайбиц. Входит в состав Молькеевского сельского поселения.

История 
Основано в 17 веке.

Население 
 1989 — 56 (татары)
 1997 — 31
 2010 — 21

Примечания

Литература 
 Старая Буа // 

Населённые пункты Кайбицкого района